Netzanschluss bezeichnet:
 Hausanschluss, Zugang zu den Leitungsnetzen der Versorgung
 der Zugang zu einem Kommunikationssystem in der Informationstechnologie, siehe auch Telefonanschluss
 ein konkreter physischer Übergabepunkt, siehe Schnittstelle